Frisvold ist der Familienname von:

 Frede Frisvold (* 1960), norwegischer Mathematiker und Hochschullehrer

 Sigurd Frisvold (1947–2022), norwegischer General und Oberbefehlshaber
 Tom Frisvold (* 1962), norwegischer Fußballspieler